Герман Неллен (1910—1982), адміністратор німецького округу та посадова особа міністерства
 Йоуп ван Неллен (1910—1992), голландський футболіст
 Маргрет Кінер Неллен (1953 року народження), швейцарський політик
 Пітер Неллен (1912—1969), німецький політик
 Вольфганг Неллен (* 1949), німецький біолог
 Неллен (фр. Nelling) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель.

Див. також 
 Нелін